Biologia:
 Boix o Buxus sempervirens, espècie de planta 
 Boix baleàric, espècie de planta present a les illes Balears i a algunes zones del sud de la península Ibèrica i del Magrib
 Boix (ànec), ànec cabussador de l'ordre dels anseriformes 
 Boix moll, arbust caducifoli de la família de les caprifoliàcies 
 Boix marí, arbust perennifoli de la família de les asparagàcies, caracteritzat per les seves tiges transformades en fulles amb fruits vermells al centre
 Boix grèvol, arbre o arbust típic de la vegetació atlàntica europea i d'alguns indrets de la muntanya mitjana mediterrània
 Toponímia:
 Boix (Ivars de Noguera), despoblat d'Ivars de Noguera (Noguera) 
 El Boix (el Brull), masia del Brull (Osona) protegida com a Bé Cultural d'Interès Local 
 El Boix (Torà), masia de Torà (Segarra) 
 Lo Boix, jaciment arqueològic del paleolític inferior al municipi de Peramola 
 Cabana del Boix, cabana del terme municipal de Castell de Mur
 Cal Boix, conjunt format per la masia i la pallissa al voltant de l'era terme municipal de Sant Martí de Llémena (el Gironès) 
 Cala Boix o cala de Boix, cala no urbanitzada amb una platja de l'illa d'Eivissa a la zona nord del terme municipal de Santa Eulària
 Can Boix, masia catalogada com a monument del municipi de Santa Coloma de Farners (la Selva) 
 Cap del Boix, muntanya al municipi de les Valls de Valira, a la comarca de l'Alt Urgell
 Caseta del Boix, masia al municipi d'Olius a la comarca del Solsonès
 Coll de Boix (Odèn), port de muntanya entre el Tossal de Cambrils (a llevant) i la Serra de Turp (a ponent) 
 Coll del Boix, collada al terme comunal de Talteüll, a la comarca del Rosselló, prop del límit amb Pasiòls (Occitània)
 Coll del Boix (la Menera), collada al límit dels termes de la Menera, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord
 Fleca Boix establiment comercial a Girona 
 Font del Boix, diversos indrets
 Hostal del Boix, masia al municipi de Llobera a la comarca del Solsonès 
 Llau del Boix, llau del terme municipal de Castell de Mur, al Pallars Jussà
 Mas d'en Boix, masia al municipi de Castellfollit del Boix a la comarca del Bages 
 Mola del Boix, diversos indrets
 Pui de Boix, cim a prop de l'extrem sud-oest de la Serra de Sant Adrià, en el terme municipal de Tremp 
 Puig d'en Boix, muntanya entre els municipis de Palamós i Vall-llobrega, a la comarca del Baix Empordà 
 Rasa del Boix, torrent afluent per l'esquerra de la Riera de l'Hospital que transcorre íntegrament pel terme municipal de Montmajor (Berguedà)
 Serres de Cardó-el Boix
 Serra del Boix, serra al municipi de Tortosa (Baix Ebre)
 Serra del Boix (el Perelló), serra entre els municipis del Perelló i de Tivenys a la comarca del Baix Ebre 
 Serra del Boix (Ripoll), serra entre els municipis de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses a la comarca del Ripollès 
 Serra de Boix, serra al municipi d'Ivars de Noguera a la comarca de la Noguera
 Tros del Boix, indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà 
 Turó del Boix
 Biografies:
 Alfons Boix i Vallicrosa (Santa Coloma de Farners, 1899 – Mèxic, 1965) farmacèutic, humanista i polític català
 Alfred Boix Pastor (Gandia, 1967), polític socialista valencià diputat a les Corts Valencianes i al Congrés dels Diputats. Estudià Graduat Social
 Armando Boix (Sabadell, 1966), dibuixant, dissenyador gràfic i escriptor català, especialista en contes i novel·les
 Carles Boix i Serra (Barcelona, 1962), professor universitari de ciències polítiques de la Universitat de Princeton als Estats Units 
 Emili Boix, diversos personatges 
 Esther Boix (Llers, Alt Empordà, 1927 - 2014), pintora catalana 
 Fèlix Boix i Merino (Barcelona, 1858 - Madrid, 1932), enginyer de camins, bibliòfag, col·leccionista i crític d'art
 Francesc Boix i Campo (Poble-sec, 1920 - París, 1951), fotògraf català
 Ievguènia Boix (1879 - 1925), activista, política, agitadora i propagandista bolxevic d'ascendència alemanya
 Isidor Boix i Chaler (Vinaròs, Baix Maestrat, 1908 - Barcelona, 1972), mestre i pedagog català d'origen valencià
 Isidor Boix i Lluch (Barcelona, 1939), sindicalista i polític català, destacat dirigent del PSUC durant els anys 70
 Jaume Boix i Pujol (Mollet del Vallès, 1930), pianista i compositor de sardanes 
 Joan Boix, diversos personatges
 José Antonio Boix González (Peníscola, 1950), polític valencià, diputat a les Corts Valencianes durant la II Legislatura
 Josep Maria Boix, diversos personatges
 Lurdes Boix Llonch (L'Escala, 1957), arxivera 
 Manuel Boix (l'Alcúdia, 1942), artista valencià amb reconeixement internacional en el camp de la pintura, l'escultura, l'obra gràfica i la il·lustració
 Maur Maria Boix i Selva o Joan Maria Boix i Selva monjo benedictí (Barcelona, 1919 - Abadia de Montserrat, 10 de setembre
 Miquel Boix i Carreras (Banyoles, Pla de l'Estany, 1923), químic i especialista en la indústria del plàstic català 
 Montserrat Boix Piqué (Polinyà, 1960), periodista catalana, coneguda per desenvolupar conceptes, com el ciberfeminisme social
 Pau Boix i Rull (Torrefarrera, Segrià, 1847 - Almacelles, Segrià, 1907), petit propietari que ocupà la secretaria del jutjat de pau d'Almacelles
 Quim Boix i Lluch (Barcelona, 1945), enginyer industrial, militant comunista del Partit Comunista del Poble de Catalunya i sindical 
 Vicent Boix i Ricarte (Xàtiva, 1813 — València, 1880), poeta, polític i historiador valencià 
 Xesco Boix o Francesc Boix i Masramon (Barcelona, 1946 - Malgrat de Mar, 1984), músic, animador i cantant català